Freiburg je jméno následujících měst a obcí:

 Freiburg im Breisgau – čtvrté největší město německé spolkové země Bádensko-Württembersko
 Freiburg im Üechtland – francouzský název Fribourg, hlavní město stejnojmenného kantonu ve Švýcarsku
 Kanton Freiburg – francouzsky Fribourg, kanton na západě Švýcarska
 německý název polského města Świebodzice v okrese Świdnica v Dolnoslezském vojvodství v Polsku

Související články 
 Freiberg (rozcestník) – podobně znějící německé názvy

Externí odkazy